Ранчо лос Компадрес има више значења:

 Ранчо лос Компадрес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Компадрес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Компадрес (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо лос Компадрес (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику